Лукшино — название населённых пунктов в России:

 Лукшино — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Лукшино — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Лукшино — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.